Венкер:
 Венкер, Георг (1852—1911) — немецкий лингвист.

См. также 
 Венкёр, Вильям (род. 1988) — французский футболист.
  — реакция получения азиридина из аминоспиртов.